Zene

 Tidal, Fiona Apple-album
 Tidal, streaming-szolgáltató

 Települések

 Tidal, kanadai település